Horne Sogn henviser til flere artikler:
 Horne Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune (tidligere Hirtshals Kommune) og i Hjørring Provsti
 Horne Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune) – et sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune (tidligere Faaborg Kommune) og i Fåborg Provsti
 Horne Sogn (Varde Kommune) – et sogn i Varde Kommune og i Varde Provsti